Prilop ist der Familienname von

Doris Prilop (* 1962), deutsche Schauspielerin
Sabine Prilop (* 1960), deutsche Schriftstellerin